3. Mityng Żywiec Cup – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 29 czerwca 2003 na Stadionie Olimpii w Poznaniu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

2003 w lekkoatletyce
2003
2003 w polskim sporcie